Das Schützen- und Heimatmuseum Aldenhoven befindet sich im Alten Turm in Aldenhoven, Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen.

Der Alte Turm ist ein Teil der ehemaligen Befestigungsanlage Aldenhovens aus dem 15. Jahrhundert. Mit Vertrag vom 22. Juni 2001 übernahm die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude von der Gemeinde. 

Nachdem die baurechtlichen und denkmalrechtlichen Genehmigungen vorlagen, konnte 2003 mit den Arbeiten, hauptsächlich in Eigenleistung der Vereinsmitglieder, begonnen werden. Der erste Bauabschnitt war im Sommer 2010 beendet.

Im Schützenmuseum wird mit dem Schützenwesen eng verbundene Heimatgeschichte den Besuchern nähergebracht. Außerdem werden alte Königsketten, Fahnen, Uniformen und Protokollbücher ausgestellt. Ferner wird ein Tagungsraum zur Verfügung stehen.

Aldenhoven
Kultur (Aldenhoven)
Aldenhoven